Трайкович (, ) — южнославянская фамилия, образованная от имени Трайко со значением «долгожитель» (от слова «трајати/trajati» — «длиться, продолжаться» в значении пожелания крепкого здоровья и долголетия). Известные носители:

 Трайкович, Бранислав (род. 1989) — сербский футболист, защитник.
 Трайкович, Иван (род. 1991) — словенский тхэквондист, участник Олимпийских игр 2012 года в составе команды Словении.
 Трайкович, Йован (1907—1942) — югославский служащий, партизан времён Народно-освободительной войны.
Трайкович, Михайло (1922—1994) — югославский шахматист.
 Трайкович, Предраг (1970—2019) — сербский шахматист, гроссмейстер (2008).